Pediment este o suprafață de eroziune situată la poalele munților, modelată în roci, întinsă, și ușor înclinată (între 0,5 și 7 %).
Tipic, se găsește în zonele aride (dar se găsește și în zone umede) și se formează sub acțiunea apelor de șiroire.
Spre partea inferioară se acumulează un strat de material grosier rezultat din dezagregare. 

Extinderea și îngemănarea pedimentelor prin avansul procesului de eroziune spre interiorul masivelor, determină formarea unei câmpii de denudație (suprafață de netezire) numite pediplenă.

Pedimentele se dezvoltă în jurul unor „munți” insulari (inselberguri) și se dezvoltă pe roci masive, rezistente, mai ales pe roci cristaline de tipul granitului. Termenul este echivalat adesea cu glacisul de eroziune în roci dure, sau glacisul pietros.

Vezi și
 Pediment (arhitectură)

Referințe

Forme de relief
Eroziune